Соревнования по плаванию на дистанции 100 метров на спине среди мужчин на летних Олимпийских играх 2004 года прошли 15 и 16 августа. Приняли участие 44 спортсмена из 38 стран.

Свою первую золотую медаль выиграл 21-летний американец Аарон Пирсол. Уже на третьих играх подряд золото на 100-метровке на спине завоёвывает спортсмен из США.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Во время соревнований в этой дисциплине мировой и олимпийский рекорды остались без изменений.

Соревнование

Предварительные заплывы

Заплыв 1

Заплыв 2

Заплыв 3

Заплыв 4

Заплыв 5

Заплыв 6

Полуфиналы

Заплыв 1

Заплыв 2

Финал

Ссылки 
 Результаты игр  
 Официальный Олимпийский отчёт  

Плавание на летних Олимпийских играх 2004